Ине́с или И́нес (в России Ине́сса; ) — женское имя, происходящее из древнегреческого имени Агнес, восходящее к  — «чистая», «непорочная», «невинная».

День Инес(с) — 21 января.

Знаменитые личности с фамилией Инес 
 Инес, Альберт — польский поэт (1619/1620—1658)

Имя 
 Хуана Инес де ла Крус — мексиканская поэтесса, монахиня-иеронимитка (1651-1695)
 Риверо, Мария Инес — аргентинская фотомодель (1975)
 Инес Бразил (род. 1969) — бразильская певица.

См. также 
 Айнез
 СУБД ИНЕС - система управления базами данных, разработанная в конце 1980-х годов в СССР и применявшаяся для машин под управлением ЕС ЭВМ.

Имена греческого происхождения
Женские имена
Имена от эпиклес